Le terme Ypres peut se référer à :

Toponymes

Lac Ypres: un plan d'eau douce de la ville de Senneterre, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Ypres: une ville de Belgique située en Région flamande, chef-lieu d'arrondissement en province de Flandre-Occidentale.

Batailles militaires
 voir Siège ou bataille d'Ypres.